Филипп де Брока () (15 марта 1933, Париж — 26 ноября 2004, Нёйи-сюр-Сен) — французский кинорежиссёр, кавалер ордена Почётного легиона. Известен как постановщик лёгких комедий с участием Жана-Поля Бельмондо, Анни Жирардо, Филиппа Нуаре и других.

Биография 
О кино де Брока мечтал с раннего детства. Он окончил Высшую техническую школу фотографии и кино в Париже, после чего работал оператором и ассистентом режиссёра у Клода Шаброля и Франсуа Трюффо. Затем снял несколько короткометражных фильмов.

Первый собственный художественный фильм снял в 1960 году.

Среди наиболее известных киноработ режиссёра — «Великолепный», «Неисправимый», «Нежный полицейский», «Украли бедро Юпитера» и другие.

Последний фильм Филиппа де Брока «Гадюка в кулаке» (экранизация романа Эрве Базена) был задуман как часть кинотрилогии. Однако вскоре после премьеры фильма де Брока умер в клинике города Нёйи-сюр-Сен от рака.

Похоронен в районе Бель-Иль-ан-Мер города Саузон, у южного побережья Бретани.

Имел троих детей — одного от актрисы Марты Келлер, рождённого в 1971 году, двоих от Валери Рожан. Последний брак (1983—1984) с Марго Киддер.

Фильмография

Ассистент режиссёра 
 1959 — Двойной поворот ключа / A Double Tour
 1959 — Четыреста ударов / Les Quatre Cent Coups

Режиссёр — короткометражные 
 1953 — Les trois rendez-vous
 1954 — Salon nautique (документальный)
 1954 — Sous un autre soleil (документальный)
 1956 — Opération gas-oil (документальный)

Режиссёр 

 1960 — Весельчак / Le Farceur
 1960 — Любовные игры / Les Jeux de l’amour
 1961 — Любовник на пять дней / L’Amant de cinq jours
 1962 — Картуш / Cartouche
 1962 — Семь смертных грехов / Les Sept péchés capitaux
 1963 — Счастливчики / Les Veinards
 1964 — Человек из Рио / L’Homme de Rio
 1964 — Компаньон / Un monsieur de compagnie
 1965 — Злоключения китайца в Китае / Les Tribulations d’un Chinois en Chine
 1966 — Король сердец / Le Roi de cœur
 1967 — Древнейшая профессия в мире / Le Plus Vieux Métier du monde
 1969 — Дьявола за хвост / Le Diable par la queue
 1970 — Капризы Марии / Les Caprices de Marie
 1971 — Побег / La Poudre d’escampette
 1972 — Дорогая Луиза / Chère Louise
 1973 — Великолепный / Le Magnifique
 1975 — Неисправимый / L’Incorrigible
 1977 — Жюли «Банный лист» / Julie pot de colle
 1978 — Нежный полицейский / Tendre Poulet
 1979 — Кавалер (приводится также перевод «Гуляка») / Le Cavaleur
 1980 — Украли бедро Юпитера / On a volé la cuisse de Jupiter
 1981 — Психотерапевт / Psy
 1983 — Африканец / L’Africain
 1984 — Луизиана /  Louisiane 
 1986 — Цыганка / La Gitane
 1988 — Шуаны! / Chouans !
 1990 — Тысяча и одна ночь / Les 1001 nuits
 1991 — Ключи от рая / Les Clés du paradis
 1994 — Ботанический сад / Le jardin des plantes 
 1995 — Вместе скучно, а врозь… / Les Hommes et les femmes sont faits pour vivre heureux… mais pas ensemble
 1997 — К бою / Le Bossu
 2000 — Амазония / Amazone
 2004 — Гадюка в кулаке / Vipère au poing

Сценарист 
Помимо своих собственных фильмов:
 1967 — Не играйте с марсианами / Ne jouez pas avec les Martiens

Актёр 
 1958 — Красавчик Серж / Le Beau Serge
 1959 — Четыреста ударов / Les Quatre Cent Coups
 1959 — На последнем дыхании / À bout de souffle
 1960 — Любовные игры / Les Jeux de l’amour
 1962 — Картуш / Cartouche
 1963 — Счастливчики - прохожий
 1966 — Король сердец / Le Roi de cœur
 1969 — Дьявола за хвост / Le Diable par la queue
 1973 — Великолепный / Le Magnifique
 1986 — Цыганка / La Gitane
 2000 — Мечта всех женщин / Meilleur espoir feminin

Ссылки 
 
 Некролог в газете «Факты и комментарии»